Premier League Snooker 2001 – nierankingowy turniej snookerowy. Został rozegrany w dniach 6 stycznia – 13 maja 2001.

Zwycięzcą turnieju został Ronnie O’Sullivan, który pokonał w finale Stephena Hendry'ego 9:7.

Faza grupowa

Wyniki fazy grupowej 
1. Kolejka (6 stycznia)
 Marco Fu 5–3 Mark Williams
 Ronnie O’Sullivan 7–1 Steve Davis
 Stephen Hendry 4–4 Jimmy White

2. Kolejka (7 stycznia)
 Marco Fu 6–2 Jimmy White
 Stephen Hendry 6–2 Steve Davis
 Mark Williams 4–4 John Higgins

3. Kolejka (2 lutego)
 Marco Fu 5–3 Steve Davis
 Ronnie O’Sullivan 6–2 Stephen Hendry

4. Kolejka (3 lutego)
 Marco Fu 5–3 Ronnie O’Sullivan
 Mark Williams 6–2 Steve Davis
 John Higgins 5–3 Jimmy White

5. Kolejka (17 lutego)
 Steve Davis 5–3 Jimmy White
 John Higgins 6–2 Marco Fu
 Mark Williams 4–4 Ronnie O’Sullivan

6. Kolejka (18 lutego)
 Stephen Hendry 6–2 Mark Williams
 John Higgins 4–4 Ronnie O’Sullivan

7. Kolejka (24 marca)
 Ronnie O’Sullivan 6–2 Jimmy White
 Stephen Hendry 5–3 John Higgins

8. Kolejka (25 marca)
 John Higgins 5–3 Steve Davis
 Marco Fu 5–3 Stephen Hendry
 Mark Williams 7–1 Jimmy White

Wyniki fazy pucharowej

Zobacz też 
 Premier League Snooker
 Sezon snookerowy 2000/2001

Linki zewnętrzne 
 Opis turnieju w serwisie 147.pl

Bibliografia 
 

Premier League Snooker
2001 w sporcie